Борисиха — название населённых пунктов:

 Борисиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Борисиха — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Борисиха — деревня в Дновском районе Псковской области.
 
Также:

 Борисиха — одно из названий реки Барышиха в Москве.